Капец — многозначный термин:
 Капец, или копец, — разговорное и диалектное выражение, означающее конец чего-либо, часто именно неудачный конец, провал.

Фамилия 
  (1989—2008) — хорватский хоккеист, чемпион Хорватии.
  (род. 1970) — хорватский джазовый гитарист и композитор.
 Капец (Купец), Кортни (род. 1986) — американская гимнастка.
  (род. 1926) — чехословацкий политик, член Палаты народа Федерального собрания Чехословакии.

См. также